Ruta 20 o Carretera 20 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 20.
 Ruta Provincial 20, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 20, en la Provincia del Chubut.
 Ruta Provincial 20, en la Provincia de San Luis.
 Ruta Provincial 20, en la Provincia de Catamarca.
 Ruta Provincial 20, en la Provincia de Santa Cruz.

Chile 
 Ruta F-20, carretera regional en la Región de Valparaíso.

España 
 Ruta SG-20, en la Provincia de Segovia.
 Ruta ZA-20, en la Provincia de Zamora.

Estados Unidos 
 Interestatal 20.
 Ruta Estatal de Alabama 20.
 Ruta Estatal de California 20.

Uruguay 
 Ruta 20.

Ruta 020